Knochennaht steht für:

 Schädelnaht oder Sutur, bindegewebige Nahtstelle zwischen zwei Schädelknochen
 Zuggurtungs-Osteosynthese mittel Naht, Operationsmethode an einer gebrochenen Kniescheibe, siehe Patellafraktur #Die Fraktur der Kniescheibe im historischen Kontext